Pawlowski (russisch ) ist der Name folgender Ortschaften in Russland:

 Pawlowski (Perm), Siedlung städtischen Typs in der Region Perm

 ländliche Siedlungen und Weiler:
 Pawlowski (Region Altai), in der Region Altai
 Pawlowski (Belgorod), in der Oblast Belgorod
 Pawlowski (Brjansk, Klinzy), in der Oblast Brjansk, Rajon Klinzy
 Pawlowski (Brjansk, Wygonitschi), in der Oblast Brjansk, Rajon Wygonitschi
 Pawlowski (Krasnodar), in der Region Krasnodar
 Pawlowski (Leningrad), in der Oblast Leningrad
 Pawlowski (Mari El), in der Republik Mari El
 Pawlowski (Rostow), in der Oblast Rostow
 Pawlowski (Tambow), in der Oblast Tambow
 Pawlowski (Tscheljabinsk), in der Oblast Tscheljabinsk
 Pawlowski (Wolgograd), in der Oblast Wolgograd
 Pawlowski (Wolgograd, Alexejewskaja), in der Oblast Wolgograd, Rajon Alexejewskaja
 Pawlowski (Wolgograd, Nechajewskaja), in der Oblast Wolgograd, Rajon Nechajewskaja
 Pawlowski (Woronesch), in der Oblast Woronesch

Pawlowski steht außerdem für:
 Pawlowski-Bucht, Bucht des Japanischen Meeres
 Pawlowski Possad, Stadt in der Oblast Moskau (Russland)

Pawlowski ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Iwanowitsch Pawlowski (1927–1993), sowjetischer Physiker
 Andrei Fjodorowitsch Pawlowski (1789–1857), ukrainisch-russischer Mathematiker und Hochschullehrer
 Anton Pawlowski (1898–1952), deutscher Politiker (SPD)
 Gaston de Pawlowski (1874–1933), französischer Schriftsteller
 Gleb Olegowitsch Pawlowski (1951–2023), russischer Politikwissenschaftler
 Hans Martin Pawlowski (1931–2016), deutscher Rechtswissenschaftler
 Harald Pawlowski (1930–2022), deutscher Journalist und Verleger
 Ingrid M. Pawlowski (1940–2010), deutsche Künstlerin

 Jewgeni Nikanorowitsch Pawlowski (1884–1965), russischer Zoologe
 Karl Pawlowski (1898–1964), deutscher Theologe und diakonischer Unternehmer
 Klaus Pawlowski (* 1935), deutscher Hochschullehrer und Satiriker
 Leonid Wiktorowitsch Pawlowski (* 1949), sowjetischer Hockeyspieler
 Mauro Pawlowski (* 1971), belgischer Musiker
 Max von Pawlowski (1849–1918), preußischer Generalleutnant
 Mila Lippmann-Pawlowski (1912–1999), deutsche Blumen- und Tiermalerin
 Tim Pawlowski (* 1980), deutscher Sportökonom, Hochschullehrer
 Wladimir von Pawlowski (1891–1961), österreichischer Jurist und Gauleiter Kärntens

Siehe auch:
 Pawłowski (Begriffsklärungsseite)
 Pavlovsky
 Pawlowsk (Begriffsklärungsseite)
 Pawlowskaja (Begriffsklärungsseite)
 Pawlow (Begriffsklärungsseite)
 Pavlov (Begriffsklärungsseite)
 Pawlowska